Salomo kan syfta på:
 Salomo (död cirka 930 f.Kr.), kung över Israel och Juda

Geografi

Spanien 

 Salomó (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Salomó (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona,

Se även 
 Salomon
 Solomon (olika betydelser)